Фудбалски клуб Вардар је северномакедонски фудбалски клуб из Скопља који тренутно игра у Првој лиги Македоније. Клуб своје домаће утакмице игра на Националној арени Тоше Проески, која има капацитет од 32.580 седећих места.

Историја 
Највећи успех ФК Вардар је имао у сезони 1986/1987. када су га предводили Дарко Панчев и Илија Најдоски. Тада је освојио Прву савезну лигу СФРЈ, али је касније та титула враћена Партизану. По распаду Југославије Вардар се налази у Првој македонској лиги, до сезоне 2010/11 када је првобитно требало да испадне у Другу македонску лиги, али пошто клубу Миравци који је био победник баража за попуну Прве лиге није била дата лиценца за Прву лигу, Вардар је остао у елитном рангу.

Успеси

Национални шампионат 
 Прва лига Македоније
  Првак (10) : 1992/93, 1993/94, 1994/95, 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2014/15., 2015/16., 2016/17.
  Други (4) : 2000/01, 2004/05., 2017/18., 2018/19.

Национални куп 
 Куп Југославије
  Освајач (1) : 1960/61.
 Куп Македоније:
  Освајач (5) : 1992/93, 1994/95, 1997/98, 1998/99, 2006/07.
  Финалиста (1) : 1995/96.

Национални суперкуп 
 Суперкуп Македоније
  Освајач (2) : 2013, 2015.

Међународни 
 Балкански куп
 Финалиста (1) : 1974.

ФК Вардар у европским такмичењима

Играчи 
Од 5. јул 2011.

Спољашње везе 

 
 Стадион ФК Вардар 
 Сајт о Вардару , 

 
Вардар